Celownik – urządzenie służące do wyznaczania elementom broni odpowiadającym za początkowy kierunek lotu pocisku takiego położenia, aby tor pocisku przechodził przez cel. Ze względu na przeznaczenie celowniki dzielą się na:
 strzeleckie
 artyleryjskie
 lotnicze
 torpedowe

W zależności od konstrukcji i sposobu działania celowniki dzielą się na:
 mechaniczne
 optyczne
 kolimatorowe
 noktowizyjne
 teleskopowe
 termowizyjne
 radiolokacyjne
 radioelektroniczne

Bibliografia 
 
 

Budowa broni palnej